Debbie Dingell – politica statunitense
 John Dingell – politico e avvocato statunitense
 John D. Dingell, Sr. – politico statunitense